Coppa KOVO 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO 2017 – torneo di pallavolo maschile